Ellwangen steht für:

 Ellwangen (Jagst), Stadt im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fürstpropstei Ellwangen, ehemaliger Kleinstaat um selbige Stadt im Heiligen Römischen Reich
 Ellwangen (Rot an der Rot), Ortsteil der oberschwäbischen Stadt Rot an der Rot, Landkreis Biberach